Geografia: Dance és una badia de la ciutat de Dubrovnik (Croàcia)
 Música: el dance és un estil de música electrònica.